Gilramos Libkath es un personaje de la serie de películas la Guerra de las Galaxias.

Gilramos Libkath era un neimoidiano que asistió al Virrey Nute Gunray durante su estadía en Geonosis. Libkath era un importante asesor financiero de Gunray, y era nativo del planeta Cato Neimoidia. Por fortuna para ellos, ambos escaparon del ataque de la República Galáctica a Geonosis.

Un par de meses después del inicio de las Guerras Clon, Gilramos Libkath desertó de la Federación de comercio y se mudó a un lejano planeta llamado Tatooine, donde se dedicó a trabajar como tratante de esclavos jóvenes. Fue allí conocido como "amo Libkath" por sus niños esclavos, que portaban dispositivos de seguridad en sus manos para no poder escapar y así robaban para él.

El gran señor del crimen, Jabba el Hutt, estaba sufriendo graves pérdidas en cargamentos de armas, que eran robadas por los servidores de Libkath, que posteriormente eran enviadas a las fuerzas separatistas. Así, Gilramos Libkath, tras eludir a más de tres caza-recompensas en varios meses, finalmente fue asesinado por uno muy joven, llamado Boba Fett.

Personajes de Star Wars

en:List of Star Wars Separatist characters#Libkath.2C_Gilramos